Deux classes de navires de la marine impériale japonaise ont porté le nom dAkatsuki :
la , une classe de deux destroyers torpilleurs construits au début des années 1900 ;
la , une classe de quatre destroyers construits dans les années 1930 et qui participent à la Seconde Guerre mondiale.